Samperio ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Samperio (* 1990), mexikanischer Eishockeyspieler
 Jairo Samperio Bustara (* 1993), spanischer Fußballspieler, siehe Jairo (Fußballspieler)